Села:
 Серебрія — Вінницька область, Бершадський район
 Серебрія — Вінницька область, Могилів-Подільський район
Річка
 Серебрія — річка у Вінницькій області, Могилів-Подільський район